

La seconda stagione della serie televisiva Ci mancava solo Nick è stata interamente pubblicata su Netflix il 5 agosto 2019.